Энрике Фраде (; 3 августа 1934, Формига, штат Минас-Жерайс — 15 мая 2004, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, нападающий. Занимает 3 место по общему количеству голов в истории клуба «Фламенго» — 216 мячей.

Карьера 
Энрике Фраде начал карьеру в клубе «Фламенго», в составе которого дебютировал 19 февраля 1954 года в матче с клубом «Эсперанса», в котором его команда выиграла 2:1. 1 августа того же года он забил первый гол в составе «Менго», поразив ворота «Флуминенсе»; встречу его команда выиграла 5:2. Всего за первый сезон в клубе он провёл 8 матчей и забил 1 гол, а его команда выиграла чемпионат штата Рио-де-Жанейро. 13 марта 1955 года Энрике забил 4 гола в матче с «Америкой», а в следующих двух матчах сделал по «дублю», поразив ворота «Гойтаказа» и «Американо». Всего за сезон он провёл 23 матча и забил 10 голов, победив с клубом и в чемпионате штата Рио, и в международном чемпионате Рио. В сезоне 1956 года Энрике забил 12 голов, из которых 6 в турне клуба по Европе: 4 в матче с «Бранном» и два в матче со сборной чемпионата Швеции. Зато в следующем сезоне он забил 46 голов в 54 матчах, сделав три хет-трика, два из которых в двух матчах подряд против «Флуминенсе» и «Америки», а также сделал 7 «дублей». Затем он в течение 5 лет не забивал менее 26 голов за сезон. За этот период футболист выиграл ещё один чемпионат Рио, а также победил в турнире Рио-Сан-Паулу. В 1961 года Энрике стал вторым бомбардиром чемпионата Рио с 17-ю голами, что лишь на гол меньше чем у самого результативного игрока соревнования — Амарилдо. Последний матч за клуб он провёл 27 марта 1963 года; в нём клуб проиграл «Сантосу» со счётом 0:3. Всего за клуб он забил 216 голов в 412 матчах.

В 1963 году Энрике был арендован уругвайским «Насьоналем». И за единственный год в команде смог выиграть титул чемпиона Уругвая. Затем он был арендован клубом «Португеза Деспортос», где играл под именем Энрике Фраде, чтобы отличаться от защитника клуба, Энрике Перейры. В этой команде форвард дебютировал 5 ноября 1965 года в матче с клубом «Ренасенса», в котором его команда победила 3:0. Последний матч — против клуба «Сидерургика», в котором Атлетико проиграл 2:3. Всего за клуб Энрике провёл 14 матчей и забил 3 гола. Завершил карьеру форвард в клубе «Формига».

Международная карьера 
В составе сборной Бразилии Энрике дебютировал 10 марта 1959 года в матче чемпионата Южной Америки против Перу (2:2). На том же турнире, где бразильцы заняли 2 место, он провёл ещё один матч с командой Чили. 13 мая 1959 года Фраде, в матче с Англией с передачи Жулиньо, забил первый мяч за сборную. Следующий и последний матч за сборную Энрике провёл 29 июня 1961 года в товарищеском матче с Парагваем, где его команда победила 3:2, а Энрике забил победный гол.

Достижения 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1954, 1955, 1963
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу: 1955, 1961
 Чемпион Уругвая: 1963

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sambafoot.com
 Профиль на terceirotempo.bol.uol.com.br

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Формига»